

Astronomia 
 Bussola – costellazione
 Stelle principali della costellazione della Bussola
 Oggetti non stellari nella costellazione della Bussola

Tecnologia 
 Bussola – strumento per individuare i punti cardinali (Nord, Sud, Est e Ovest)
 Girobussola – bussola di tipo giroscopico
 Bussola (boccola) – componente dei motori 
 Bussola – chiave esagonale o poligonale che deve essere utilizzata assieme ad un utensile
 Chiave per bussole – chiave che permette l'utilizzo delle bussole

Altro 
 Bussola – applicazione per il sistema operativo iOS
 Bussola – elemento architettonico
 Bussola – piccola cassetta per le elemosine presente in chiese ed oratori
 La Bussola (ora Bussola Versilia) – storico locale della Versilia inaugurato negli anni cinquanta e famoso per aver visto esibizioni e lanci di star della musica italiana e internazionale
 La Bussola – associazione di fotografi fondata nel 1942

 Dionigi Bussola (Lombardia, 1615 – Milano, 1687) – artista, pittore e scultore italiano
 Corno Bussola – montagna delle Alpi Pennine